El paral·lel 6º sud és una línia de latitud que es troba a 6 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 6° de latitud sud, un grau de longitud equival a  110,713 km; la longitud total del paral·lel és de 39.857 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 663 km i a 9.338 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 6° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Tanganyika
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Zanzíbar
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Zanzíbar
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través de les Illes Almirall,  Passa al sud d'illa Platte,  Passa al nord de les illes Eagle i Three Brothers,  Passa al sud de l'illa de Sumatra, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Java
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Java
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Karimun Jawa,  Passa al sud de l'illa de Bawean, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Salayer
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Binongko
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Tanimbar Kei
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les illes de Kai Kecil i Kai Besar,  Passa al nord de l'illa de Maikoor, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Tanahbesar i Kobroor
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Bretanya
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Bougainville
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passing entre l'escull Roncador i Ontong Java,  Passa entre l'atol Nanumea i l'ìlla Nanumanga,  Passa al nord de l'illa Niutao ,  Passa al sud de l'illa Starbuck, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Amazonas Pará Tocantins Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 5º sud
 Paral·lel 7º sud

Referències 

Línies de latitud